Żuławski ist ein polnischer Familienname. Träger dieses Namens sind:

 Andrzej Żuławski (1940–2016), polnischer Regisseur
 Jerzy Żuławski (1874–1915), polnischer Dramatiker
 Mirosław Żuławski (1913–1995), polnischer Autor und Diplomat
 Wawrzyniec Żuławski (1916–1957), polnischer Komponist
 Xawery Żuławski (* 1971), polnischer Regisseur